Рамон Фрейре Серрано — президент Чилі (1827)
 Пауло Фрейре (;  19 вересня 1921 —  2 травня 1997) — видатний бразильський педагог і психолог